

Cinema
 Noah – film televisivo del 1998 diretto da Ken Kwapis
 Noah – film del 2011 diretto da Anthony Deveney
 Noah – film d'animazione del 2012 diretto da Bill Boyce e John Stronach
 Noah – film del 2014 diretto da Darren Aronofsky

Letteratura
 Noah – romanzo dello scrittore Sebastian Fitzek

Onomastica
Noah – forma inglese del nome proprio di persona Noè

Persone
Joakim Noah – cestista franco-statunitense, figlio di Yannick
Mordecai Manuel Noah – drammaturgo, diplomatico e giornalista statunitense
Trevor Noah – conduttore televisivo, attore e comico sudafricano
Yannick Noah – ex tennista e cantante francese, figlio di Zacharie
Zacharie Noah – calciatore camerunese

Altro
Noah – personaggio di A tutto reality.
Noah – album del gruppo The Bob Seger System.
Blue Noah - Mare spaziale – manga di Mitsuteru Yokohama del 1979.
Pro Wrestling NOAH – federazione di wrestling giapponese fondata nel 2000.
Fowtbolayin Akowmb Noah – società calcistica armena.